ICA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 483 амінокислот, а молекулярна маса — 54 645.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки